Manaton steht für:

 Manaton (Dartmoor), Dorf in der englischen Grafschaft Devon

Manaton ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Manaton (1650–1716), britischer Politiker, Abgeordneter des House of Commons